Formázás, vagy  dresszírozás – konyhatechnikai művelet
Formázás (lemezformázás) – adattároló eszköz előkészítése használatra
Formázás – az építőiparban a homlokzati díszítőelemek helyszínen, húzósablon alkalmazásával történő elkészítése
Formázás – öntőforma készítése
Formázás – akkumulátorok használatbavételkori formázása